Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (semifinali)
 Thomas Enqvist (finale)
 Mark Philippoussis (quarti di finale)
 Richard Krajicek (quarti di finale)

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Jim Courier (campione)
 Andre Agassi (primo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 1997